Herman IV van Zwaben (+1038), hertog van Zwaben (1030-1038)
 Herman IV van Baden (1135-1190), markgraaf van Baden (1160-1190)
 Herman IV van Woerden, heer van Woerden (begin 13e eeuw)
 Herman IV van Weimar-Orlamünde (+1319), graaf van Weimar-Orlamünde (1285-1319)
 Herman IV van Henneberg, graaf van Henneberg-Römhild (1378-1403)
 Herman IV van Hesse (1450-1508), aartsbisschop van Keulen (1480-1508) en prins-bisschop van Paderborn (1498-1508)
 Herman van Hessen-Rotenburg (1607-1658), landgraaf van Hessen-Rotenburg (1637-1658)